CART sezona 1980 je bila druga sezona serije CART, ki je potekala med 13. aprilom in 18. novembrom 1980.

Dirkači in moštva

Rezultati

Velike nagrade

Dirkači

1979 v športu
1979